Сергей Елеазарович Березовский (1864 — после 1917) — хирург, ординарный профессор Московского университета.

Биография 
Из дворян. Окончил медицинский факультет Московского университета (1888). Поступил на службу ординатором госпитальной хирургической клиники Московского университета. Защитил докторскую диссертацию «Радикальная операция косой паховой грыжи» (1895), утверждён приват-доцентом Московского университета, читал курс хирургической диагностики. Командирован за границу (1898). По возвращении читал курс хирургической патологии и терапии. Сверхштатный экстраординарный профессор (1907), после ухода И. П. Алексинского получил должность ординарного профессора (1911) кафедры хирургической патологии. После возвращения И. П. Алексинского (1917) работал на кафедре сверхштатным экстраординарным профессором.

Литература

Ссылки 
 

Профессора Императорского Московского университета